Cornwall Island er navnet på flere øer:
 Cornwall Island (Nunavut) – canadisk ø i territoriet Nunavut i Ishavet
 Cornwall Island (Ontario) – canadisk ø i Saint Lawrence-floden i provinsen Ontario
 Cornwall Island (Antarktis) – ø i øgruppen Sydshetlandsøerne i Antarktis